O Instituto de Ensino Superior Santo Antônio - INESA é uma faculdade de Joinville, no estado de Santa Catarina, fundada em 2004.

Possui os cursos de Administração, Pedagogia e Ciências Contábeis.

Ligações externas
 Página oficial da INESA

Instituições de ensino superior de Santa Catarina
Educação em Joinville
Fundações em Santa Catarina em 2004